Dans les Alpes-Maritimes le marc de Provence est appelé branda. 

 Branda Castiglioni, dit le cardinal de Plaisance (né à Castiglione en Lombardie, Italie le  et mort en  dans la même ville) est un pseudo-cardinal italien du .

Louis Branda, maire de Brest en 1789-90.
Paul Reveillère, pseudonyme Paul Branda, officier de marine et écrivain français.
, joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.
 Loïc Branda, nageur français. 
 Pierre Branda (1966- ), historien français.

Voir aussi